Cres bezeichnet
 Cres, eine Insel in der Adria
 Cres (Stadt), eine Stadt auf der Insel Cres
 Le Crès, südfranzösische Gemeinde

Die Abkürzung CRES steht für
 Centre for the Resolution of the Emergency Situation, eine thailändische Regierungsorganisation

CRES